Bradley kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Burton Bradley
 John David Bradley
 Ted Ray Bradley
 Richard Bradley

Robotskapade auktorsförkortningar